Kriegsmedaille steht für:
 Kriegsmedaille (Österreich)
 Kriegsmedaille (Norwegen)

Siehe auch:
 Kriegsauszeichnung
 Kriegserinnerungsmedaille
 Kriegsverdienstkreuz
 Kriegsverdienstmedaille
 Medal of Honor
 Militärmedaille
 Militärorden
 Militärverdienstkreuz
 Militärverdienstmedaille
 Militärverdienstorden
 Tapferkeitsmedaille